PSV Eindhoven – holenderski klub sportowy
 PlayStation Vita – przenośna konsola gier wideo firmy Sony